Strzelno bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Strzelno, Stadt und Sitz der Gmina Strzelno in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Strzelno (Puck), Dorf der Gmina Puck in der Woiwodschaft Pommern
 Strzelno (Pieńsk), Dorf der Gmina Pieńsk in der Woiwodschaft Niederschlesien